Gülyalı (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Gülyalı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gülyalı